Jacques Genest peut désigner :

 Jacques Genest (1919-2018), médecin canadien ;
 Jacques Genest (1950-), homme politique français ;
 Jacques Genest (°vers 1937-), général de corps d'armée français.

Voir aussi 
 
 Gené, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire.